Johannes Nielsen kan syfta på bland andra:

 Johannes Nielsen (skådespelare), dansk skådespelare (1870-1935)
 Johannes Nielsen (konstnär), svensk konstnär, född 1979